Federico Collino – attore italiano
Giovanni Collino – politico italiano
Ignazio Collino – scultore italiano
Maria Consolata Collino – ex schermitrice italiana
Sandro Collino – dirigente sportivo e calciatore italiano